Ezen az oldalon a Süsüke, a sárkánygyerek című bábfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Süsü, a sárkány
Süsüke, a sárkánygyerek